Piazza Oberdan (Firenze)
Piazza Oberdan (Macerata)
Piazza Oberdan (Milano)
Piazza Oberdan (Rieti)
Piazza Oberdan (Trieste)